Олег Владимирович Васильев: Васильев, Олег Владимирович (1931—2013) — советский и американский художник.
 Васильев, Олег Владимирович (1939―2002) — советский и российский математик.